Cerro Condoriri kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Wila Willki, berg, La Paz, 
 Cerro Condoriri (berg i Bolivia, Potosí, lat -19,72, long -65,64), 
 Cerro Condoriri (berg i Bolivia, Potosí, lat -19,60, long -65,87), 
 Cerro Condoriri (berg i Bolivia, Oruro, lat -18,05, long -68,16), 

Robotskapade Boliviaförgreningar